Купа на лигата може да се отнася за следните турнири по футбол:

 Купа на лигата на Англия (Carabao Cup)
 Купа на Лигата (Германия) (Премиере Лигапокал)
 Купа на Професионалната футболна лига – български турнир по футбол, провеждан от 1994 до 1997 г.
 Купа на аматьорската футболна лига – български турнир по футбол, в който взимат участие аматьорски клубове
 Купа на Лигата на Франция